Iro steht für:
 Iro-See, ein zeitweise wasserführender See im Tschad
 Iro (Südsudan), Berg im Südsudan
 Irokesenschnitt, Frisur

Iro ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Iro (* 2000), salomonischer Schwimmer
 Gerda Iro (1906–2004), österreichische Kostümbildnerin 
 Gert Michael Iro (* 1948), österreichischer Jurist
 Heinrich Iro, deutscher Mediziner (HNO)
 Jörg Iro (1926–2017), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Iro (1861–1934), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Viktor Iro (* 1968), deutscher Autor

IRO steht für:
 Flugplatz Birao in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)
 International Refugee Organization, ehemalige Behörde der Vereinten Nationen
 Internationale Rettungshunde Organisation (International Rescue Dog Organization), weltweiter Verband zur Förderung des einsatzorientierten Rettungshundewesens
 Innere Revolutionäre Organisation, ehemalige bulgarische Revolutionäre Organisation
 Interne revolutionäre Organisation, ehemalige bulgarische Revolutionäre Organisation
 Investor Relations Officer, Kontaktpfleger zu Aktionären und Investoren

iro steht für:
 Irokesische Sprachen (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:
 JRO-Verlag, ehemaliger geographischer Verlag in München

IRO